Давид Крайнер — австрійський лижний двоборець, олімпійський чемпіон.
 Маріон Крайнер — австрійська сноубордистка, призер Олімпійських ігор, чемпіонка світу.
 Штефан Крайнер — австрійський лижний двоборець, олімпійський медаліст.

Див. також
 Крейнер